Duvnäs kan syfta på:

 Duvnäs (station) – en ort i Borlänge kommun
 Duvnäs – ett område i Nacka kommun, se Saltsjö-Duvnäs
 Duvnäs, Strömstads kommun – en ort i Strömstads kommun
 Duvnäs, Vansbro kommun – en ort i Vansbro kommun